Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2013 war die 25. Auflage der von der International Billiards & Snooker Federation ausgetragenen Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 11. bis 19. Juli 2013 in der Snookerakademie des chinesischen Verbands in Peking statt.

Weltmeister wurde Lu Ning, der sich in einem rein chinesischen Finale mit 9:4 gegen Zhou Yuelong durchsetzte. Damit qualifizierte er sich auch für die Spielzeiten 2014/15 und 2015/16 der Snooker-Profitour.

Modus 
86 Junioren traten 2013 bei der U21-Weltmeisterschaft an. Sie wurden in 14 Gruppen mit sechs bzw. sieben Spielern aufgeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die ersten 4 jeder Gruppe qualifizierten sich dann für das Hauptturnier im Ausscheidungsmodus.

Hauptturnier 
56 Spieler hatten sich für das Endturnier der WM qualifiziert. Die ersten 8 der Setzliste bekamen ein Freilos für die erste Runde.

Finale 
Beide Spieler hatten schon an der U21-WM 2012 teilgenommen und Zhou Yuelong hatte das Halbfinale erreicht. Im Endspiel dieses Jahres ging er auch 1:0 in Führung, dann übernahm aber Lu Ning die Führung. 3:1 und 5:3 waren die Zwischenstände der ersten Session. In der Abendsession zog Lu dann auf 8:3 davon und gewann schließlich mit 9:4.

Century-Breaks

Quellen

Weblinks 
 Offizielle Website

2013
Snookerveranstaltung 2013
Billardturnier in Peking